Поливинилиденфторид или ПВДФ/PVDF — фторопласт, фторсодержащий полимер — полимер винилиденфторида.

Техническое название в СССР и РФ — фторопласт-2.

Характеристики 
VDF 1000 (фторопласт Ф2) имеет следующие характеристики:
 Максимальная температура при эксплуатации на воздухе 150 °С.
 Высокая жесткость, также при низких температурах.
 Хорошая механическая прочность, твёрдость и ползучестойкость (лучше, чем у других фторопластов), химическая, электроизоляционная и радиационная стойкость, стойкость к гидролизу и ультрафиолетовому излучению.
 Хорошие свойства скольжения и износостойкость.
 Физиологическая инертность (контакт с пищевыми продуктами).
 ПВДФ — очень чистый полимер, не содержит, в отличие от других пластиков, остатков каталитической системы, термо- и УФ- стабилизаторов, смазочных материалов, пластификаторов, антипиренов.
 Низкая воспламеняемость.

Область применения 
ПВДФ — универсальный технический материал, пригодный для производства компонентов в нефтехимической, химической, металлургической, пищевой, бумажной, текстильной,  полупроводниковой, фармацевтической и атомной отраслях. Также используется для производства рыболовных лесок.

См. также 
 Тефлон
 Фторопласты
 Винилиденфторид

Примечания

Ссылки 
 PVC Market 2018 Forecasts & PVDF Industry 2019 Forecasts in New Chemical Research Reports 
 Material Safety Data Sheet - polyvinylidene fluoride (2009)

Пластмассы
Полимеры
Сегнетоэлектрики
Пьезоэлектрики